Die Saison 2014/15 der Oberliga Nordost war die 24. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die siebte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Durch die Aufstockung der Regionalliga Nordost zur Saison 2015/16 konnten in dieser Saison bis zu fünf Mannschaften aus der Oberliga aufsteigen. Auch die Anzahl der Absteiger in die Verbandsligen war variabel, da diese vom Auf- bzw. Abstieg in bzw. aus der Regionalliga abhing und für beide Staffeln insgesamt zwischen zwei und vier betrug. Bei vermehrten Rückzügen oder Abmeldungen gab es aus den mitgliederstärksten Landesverbänden weitere Aufsteiger, bis die Sollstärke von 16 Mannschaften je Staffel erreicht war.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2014/15 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2013/14: 1. FC Lokomotive Leipzig, FSV Optik Rathenow
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2013/14: SV Altlüdersdorf, BSV Hürtürkel, Brandenburger SC Süd 05, FSV Union Fürstenwalde, FC Pommern Greifswald, SV Lichtenberg 47, FSV 63 Luckenwalde, Malchower SV, 1. FC Neubrandenburg 04, Hansa Rostock II, FC Schönberg 95, FC Strausberg
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2013/14: FC Erzgebirge Aue II, Chemnitzer FC II, Energie Cottbus II, Dynamo Dresden II, FC Rot-Weiß Erfurt II, VfL Halle 1896, FC Carl Zeiss Jena II, SV Schott Jena, SSV Markranstädt, FC Oberlausitz Neugersdorf, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf
 der Aufsteiger aus der Berlin-Liga 2013/14: Hertha Zehlendorf
 der Aufsteiger aus der Brandenburg-Liga 2013/14: SV Germania 90 Schöneiche
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern 2013/14: SV Waren 09
 der Aufsteiger aus der Sachsenliga 2013/14: RB Leipzig II
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2013/14: TV Askania Bernburg
 der Aufsteiger aus der Thüringenliga 2013/14: FC Eisenach

Staffel Nord

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
Der zweiten Mannschaft von RB Leipzig gelang der Durchmarsch durch die Oberliga.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 

|}

Einzelnachweise 

2014
Oberliga Nordost 2014/15